Иншань (Наньчун) (营山) — уезд городского округа Наньчун провинции Сычуань (КНР)
 Иншань (Хуанган) (英山) — уезд городского округа Хуанган провинции Хубэй (КНР)